Аксуатский сельский округ:
 Аксуатский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Аксуатский сельский округ (Акжаикский район) — сельский округ в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксуатский сельский округ (Теректинский район) — сельский округ в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксуатский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Аксуатский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.